L'épreuve de simple messieurs en tennis de table fait partie du programme de cette épreuve aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro. L'épreuve a lieu du 6 au  au Riocentro.

À l'occasion de leur rencontre au , Dimitrij Ovtcharov et Bojan Tokič battent le record du plus grand nombre de points inscrits lors d'un même set, remporté sur le score de 33 à 31 par le Slovaque, en 26 minutes.

Médaillés

Qualification

Calendrier 
  :  et .
  : .
  :  .
  :  et .
 Quart de finale :  et .
 Demi-finale : .
 Finale : .

Têtes de séries 
Les têtes de séries sont basées sur le classement mondial de l'ITTF publié en . Les 16 premières têtes de séries sont directement qualifiées pour le .

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les joueurs classés entre la  et la  sont directement qualifiés pour le .

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Tours préliminaires

Références 

Simple hommes